В Краснооктябрьском районе Волгограда на берегу Волги на братской могиле стоит памятник с лаконичной надписью: «Здесь в дни Сталинградской битвы в годах героически сражались воины 95-й стрелковой дивизии под командованием полковника Василия Горишного». Ещё во время битвы место получило название «Лог смерти».

Молдаване и воронежские чекисты 
В Сталинград в сентябре 1942 года во время штурма осаждённого города вермахтом прибыла вновь сформированная 95-я стрелковая дивизия. Первый состав дивизии формировался в Молдавии. С ноября 1941-го 95-я стрелковая дивизия доблестно обороняла Севастополь, но к июлю 1942 года была фактически полностью уничтожена. 30 июля её расформировали. В это время вблизи Тулы собрали новое войсковое соединение, которому передали номер трагически погибшей молдавской дивизии. Дивизию создавали на базе 13-й мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД, сформированной в Воронеже три месяца ранее. Летом 1942 года чекисты принимали участие в Харьковской операции, где вначале познали радость успешного наступления, а потом были вынуждены обороняться. Соединениям НКВД пришлось защищать Воронеж и держать оборону по Хопру рядом с Борисоглебском. Оттуда чекистов и отправили под Тулу. Причём соединениям НКВД присвоили армейские номера полков молдавской дивизии. Хотя у нового формирования привязки к Молдавии уже не было.

Командовать дивизией 26 августа 1942 года доверили 39-летнему полковнику Василию Горишному. Через неделю дивизию в составе человек перебросили на западное направление. Во время выгрузки в Можайске полковник получил новый приказ о срочной переброске в осаждённый Сталинград. Через 15 дней, 17 сентября, 95-я стрелковая дивизия уже выгружалась в Ленинске и Заплавном. Впереди предстоял 40-километровый марш до пылающего огнём Сталинграда. В советских фильмах о Сталинградской битве не обходится без кадров переправы под ураганным огнём немецкой артиллерии и люфтваффе, бойцов 13-й стрелковой дивизии Родимцева и успешного занятия ею позиций на Мамаевом кургане.

Таким было появление в Сталинграде 95-й стрелковой дивизии. Ночью с 18 на 19 сентября её части вместе со штабом переправились в расположение 62-й армии Василия Чуйкова. Приказ последовал незамедлительно — выбить немцев с высоты 102.0 и закрепиться на ней.

Дивизия с ходу вступила в бой и смогла захватить вершину Мамаева кургана. Под ураганным артиллерийским огнём и с большими потерями сил у бойцов Василия Горишного продолжать наступление не было. Немцы пытались выбить советских солдат с высоты, но 95-я дивизия обороняла захваченные позиции вплоть 28 сентября, пока перед бывшими чекистами не поставили новую задачу организовать оборону «Красного Октября». В октябре дивизия вела бои на тракторном заводе. Во время октябрьского штурма вермахта она выстояла, но потеряла до 75 % личного состава. Оставшихся в живых не хватало до штатной численности полка, и штабы переправили на другой берег Волги для нового укомплектования.

«Лог смерти» 
В конце октября — начале ноября дивизия держалась на берегу Волги между «Баррикадами» и «Красным Октябрём». Овраг Глубокий простреливался снайперами и артиллерией вермахта, дивизия несла большие потери.

— В первые дни там погибло много наших воинов, и овраг прозвали «оврагом смерти», — вспоминал легендарный командарм 62-й армии Василий Чуйков. — Чтобы избежать потерь, пришлось поперёк оврага построить каменный забор. Только сгибаясь и плотно прижимаясь к нему, можно было живым добраться до командного пункта Василия Горишнего. В ноябре немцам удалось прорвать советскую оборону и выйти к Волге, закрепившись на коридоре протяженностью около 500 метров. 62-я армия оказалась разрезана на две части, что затрудняло управление войсками и обеспечение войск. 95-я стрелковая дивизия с другими соединениями всеми силами пытались отбросить немцев назад. Вермахту не удалось увеличить плацдарм и укрепиться, но в дивизии осталось около 500 солдат и офицеров. Её постоянно пополняли, в том числе моряками Тихоокеанского флота. После контрнаступления 19 ноября дивизия до капитуляции выбивала немцев из захваченных заводов. После окончания боёв в 95-й стрелковой дивизии осталось чуть более 150 бойцов, а покинули Сталинград для последующего переформирования около 600 человек. Дивизия получила именование гвардейской. По различным данным, во время Сталинградской битвы с учётом постоянных пополнений в дивизии воевали до  человек. Большинство из них погибли или были ранены.

Памятник 
В 1948 году на месте братской могилы бойцов 95-й стрелковой дивизии поставили стелу с двумя памятными табличками. Текст одной гласил: «Здесь в самые напряженные дни Сталинградской битвы проходил передний край обороны. Тысячи гитлеровцев, пытавшихся прорваться по оврагу к Волге, были истреблены доблестными защитниками Сталинграда». На второй была надпись: «В дни героической обороны Сталинграда здесь велись кровопролитные бои. Выстояв, воины-сталинградцы перешли в наступление и наголову разгромили немецких фашистов».

В 1975 году в посёлке Металлургов появилась современная стела, выполненная по проекту художника завода «Красный Октябрь» Николая Ножкина. Автором реконструкции выступил Г. М. Камышев. Памятник представляет собой четырёхгранный обелиск. Заменили и мемориальные таблички.

В некоторых источниках встречаются данные о переносе стелы в 1989 году на другое место в связи с работами по берегоукреплению. Если верить данной информации, то возникает вопрос о местонахождении братского захоронения и его сохранности. Сам овраг после войны засыпали.

Памятники Сталинградской битвы в Волгограде